Grabovica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Grabovica (samhälle), Republika Srpska,

Serbien 

 Grabovica, Kladovo, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Serbienförgreningar